Николай Фёдорович Зонов () — лейтенант Рабоче-крестьянской Красной армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).

Биография 
Николай Зонов родился 24 сентября 1923 года в деревне Крыловщина Шараповской волости Халтуринского уезда Вятской губернии (ныне —  Кировской области). Жил и учился сначала в городе Халтурин (ныне — Орлов Кировской области) в средней школе № 1. В 1939 году вместе с родителями переехал в посёлок Юрья (ныне — в Юрьянском районе Кировской области). Получил неполное среднее образование.

В Великую Отечественную войну 
В августе 1941 года Зонов добровольно пошёл на службу в Рабоче-крестьянскую Красную армию. В 1942 году он окончил Златоустовское военно-инженерное училище. С февраля 1943 года — на фронтах Великой Отечественной войны. Принимал участие в боях на Северо-Западном и Степном фронтах. Участвовал в боях в районе Старой Руссы. К сентябрю 1943 года гвардии лейтенант Николай Зонов командовал сапёрным взводом 1-го гвардейского отдельного воздушно-десантного сапёрного батальона 10-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 82-го стрелкового корпуса 37-й армии Степного фронта. Отличился во время битвы за Днепр.

Подвиг 
В ночь с 30 сентября на 1 октября 1943 года взвод Зонова обеспечивал переправу 24-го гвардейского стрелкового полка через Днепр в районе села Переволочное (ныне — Светлогорское Кобелякского района Полтавской области Украины). На плацдарме, на западном берегу, он принял активное участие в отражении немецких контратак у села Мишурин Рог, лично уничтожил 2 танка «Тигр». В бою получил ранение, но до окончания боя продолжал сражаться.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 года за «мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра и удержании плацдарма на правом берегу» гвардии лейтенант Николай Зонов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» он получить не успел, так как 5 февраля 1944 года погиб в боях на территории Днепропетровской области Украинской ССР. Похоронен в селе Катериновка  Днепропетровской области Украины.

Был также награждён орденом Красной Звезды и рядом медалей.

Память 
 В Юрье его имя увековечено на памятном знаке Героям—Юрьянцам.
 Имя Героя увековечено на мемориальной доске в честь Героев Советского Союза — уроженцев Кировской области в парке Дворца пионеров города Кирова.
 Имя Героя высечено золотыми буквами в зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны в Парке Победы города Москвы.
 В городском парке Покрова Днепропетровской области на Аллее Славы установлена стела Герою.
 Имя Героя носит школа, где учился герой в посёлке Юрья Юрьянского района Кировской области и установлена на школе мемориальная доска.
 Имя Героя носит школа, где учился герой в городе Орлов Орловского района, так же там установлена мемориальная доска и памятник.
 На братской могиле в Катериновке Зонову установлен отдельный памятный знак.
 В Орлове на доме, где проживал Герой, установлена мемориальная доска.
 В честь названы улицы в Орлове, Юрье и Покрове Днепропетровской области.
 Мемориальная доска герою установлена на мемориальном комплексе славы в городе Златоуст Челябинской области.

Примечания

Литература 
 
 Кировчане — Герои Советского Союза. — 2-е изд. — Киров, 1962.
 Колеватов Н. А. В те суровые годы. — Киров, 1995.
 

Участники битвы за Днепр
Сапёры Великой Отечественной войны
Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Погибшие в боях Великой Отечественной войны